Transalpina se poate referi la:

 Gallia Narbonensis, provincie romană
 Țara Românească, stat medieval românesc
 Transalpina, șosea care străbate Carpații Meridionali